Gualberto Mojica – calciatore boliviano
Harrison Mojica – calciatore colombiano
Javier Mojica – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
Johan Mojica – calciatore colombiano
Vilmarie Mojica – pallavolista portoricana, sorella di Yeimily
Yeimily Mojica – pallavolista portoricana, sorella di Vilmarie